

Editoria 
 Area – una rivista italiana di politica e cultura
 Area – una rivista italiana d'architettura

Geometria 
 Area – la misura dell'estensione di una superficie

Informatica 
 Area – un oggetto dell'XML DOM

Musica 
 Area – un gruppo musicale italiano

Politica 
 Area – schieramento (in senso figurato: ad esempio area di centro-sinistra)